R12 ou R-12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un porte-avions de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de Classe R de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Marine royale italienne ;
 R-12, des missiles ayant été installés à Cuba, durant la crise des fusées de Cuba.

Sciences 
Chimie
 Dichlorodifluorométhane, un produit chimique, selon la liste de réfrigérants ;
 La phrase de risque: Extrêmement inflammable, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Pyrosis, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile
 Renault 12, un modèle du constructeur français Renault.

Moto
 BMW R 12, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes
  Ring belge R12, une des ceintures périphérique de Malines ;
  Route départementale R12, une route départementale des Yvelines.

Signalisation
 Signaux lumineux bicolores destinés aux piétons en France.

Train
  Ligne R12 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres